Die Saison 1975/76 der Handball-Regionalliga West der Männer war die 7. in ihrer Geschichte. Insgesamt 24 Mannschaften in einer Nord- und einer Südstaffel spielten um die westdeutsche Meisterschaft. Die beiden ersten jeder Staffel spielten nach 22 Spieltagen um den Titel des Westdeutschen Meisters 1976 und den Aufstieg in die Bundesliga. Dies schaffte der TuS Nettelstedt, der damit den sechsten Aufstieg in Folge geschafft hatte.

In die Oberliga mussten der MTV Rheinwacht Dinslaken, die TS Bendorf und der TV 08 Kärlich absteigen.

Tabelle

Staffel Nord

Staffel Süd

Meisterschafts-Play Off 

TuS Nettelstedt – TV 05 Mülheim 27:14, 24:12
Bayer 04 Leverkusen – TUSEM Essen 13:11, 16:18

TuS Nettelstedt – Bayer 04 Leverkusen 25:24, 27:20
TuS Nettelstedt damit Westdeutscher Meister 1976 und Aufsteiger in die Bundesliga Staffel Nord.

Entscheidungen 
Absteiger aus der Bundesliga:
 keiner

Aufsteiger aus den Oberligen zur nächsten Saison:
 TSV Altenhagen 03 (Westfalen)
 LTV Wuppertal (Niederrhein)
 TuS Thomasberg (Mittelrhein)
 TV Siesbach 1913 (Rheinland)

Weblinks 
 Homepage des WHV
 Handball-Archiv

1975/76
Handballsaison 1975/76